C59 steht für:
 Chrysler C59, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 HMS Newfoundland (C59), ein leichter Kreuzer der britischen Royal Navy
 JNR-Baureihe C59, eine Baureihe japanischer Dampflokomotiven
 Caldwell 59, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C59